

Населені пункти та їхні частини
 Завадув — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Завадув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Завадув — колонія в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Завадів

Примітки